

Хорол — місто, Полтавська область, Лубенський район, адміністративний центр Хорольської міської громади
 Хорол — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці
 Хорол — річка, права притока Псла
 Хорол — село, Сумська область, Роменський район
 Хорол — санаторій у місті Миргороді

Див. також 
 Хороль — село, Приморський край, Росія (засноване переселенцями з Полтавщини)